Marienrode ist
 Sünte Marienrode, Kloster in Wietmarschen, Niedersachsen 
 Marienrode (Hildesheim) Teil der zu Hildesheim gehörenden Ortschaft Neuhof
 Kloster Marienrode, 1125 in diesem Stadtteil gegründetes Kloster 
 Staatsdomäne Marienrode, hessische Staatsdomäne im Stadtteil Pfaffenhausen von Borken
Siehe auch:
Marienroda
Marienroth